Keiller är ett skotskt och svenskt efternamn som 2015 bars av 17 personer i Sverige och kan syfta på:

Släkt
 Keiller (släkt)

Personer med efternamnet Keiller
 Alexander Keiller (flera personer)
 Alexander Keiller (1804–1874), skotsk-svensk industriman.
 Alexander Keiller (1832-1918), svensk ingenjör och industriman.
 James Keiller (flera personer)
 James Keiller (1836–1918), svensk industriman.
 James Keiller (1867–1962), svensk industriman.
 John Keiller Greig (1881–1971), skotsk konståkare.

Företeelser namngivna efter personer med namnet Keiller
 Keillers damm, Surte.
 Keiller’s marmalade
 Keillers mekaniska verkstad (Götaverken), varv på Hisingen.
 Keillers park, Hisingen.
 Keillers park (film)

Se även
 Gatunamn i Göteborg
 Lista över spårvagnar i Göteborg

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn